Сезон 1917/18 стал для «Манчестер Юнайтед» третьим сезоном в военных лигах, проводимых в период Первой мировой войны. В Главном турнире (Principal Tournament) «Юнайтед» выступал в секции Ланкшарира, в которой было 16 команд, а во Вторичном турнире (Subsidiary Tournament) «Юнайтед» выступал в группе B, в которой было 4 команды. Матчи в этих турнирах считаются неофициальными и не включаются в статистику игроков и клуба.

9 октября 1917 года во Франции в битве при Пашендейле после газовой атаки погиб сержант 7-го батальона  , выступавший на «Манчестер Юнайтед» в сезоне 1902/1903.

Главный турнир Ланкашира

Итоговая турнирная таблица

Вторичный турнир Ланкашира. Группа B

Итоговая турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1917/18 на сайте StretfordEnd.co.uk 
 Football League (Lancashire Section) 1917/18 
 Football League Lancashire Section Subsidiary Tables 1917/18 

1917/1918
Манчестер Юнайтед